Příjmení Travolta může označovat více známých osobností:

 John Travolta (* 1954) – herec, nejznámější člen rodiny
 Ellen Travolta – herečka, sestra Johna
 Joey Travolta – herec, bratr Johna
 Margaret Travolta – herečka, sestra Johna